Михаил Марков може да се отнася за:

 Михаил Марков (1876 – ?), български революционер, деец на ВМОРО от Щип
 Михаил Марков (1923 – 1952), деец на БЗНС
 Михаил Марков, български актьор

Вижте също 
 Марков